Национальная безопасность:
 Национальная безопасность (фильм, 1973) () — индийский боевик 1973 года, реж. Радж Хосла.
 Национальная безопасность (фильм, 2003) () — американский комедийный боевик 2003 года, реж. Дэннис Дуган.
 Национальная безопасность (фильм, 2004) () — американская военная драма 2004 года, реж. Дэниэл Сакхейм.